En Pologne, Walerianowo peut désigner :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Walerianowo, village du powiat de Konin ;
 Walerianowo, village du powiat de Poznań.